

Događaji
 Izraelski kralj David pobjeđuje Aramejce i Amonijce.
 Siamun nasljeđuje na egipatskom prijestolju faraona Amenemopea.

Rođenja

Smrti